«Mit Gott für König und Vaterland» () — военный девиз Королевства Пруссия.

Прусский (немецкий оригинал),аналог русского девиза «За Веру, Царя и Отечество».

Первоначально являлся девизом прусского короля Фридриха Вильгельма III. С 1813 года стал использоваться на эмблемах второочередных войсковых формирований (ландверов). После этого многократно использовался на военной амуниции, на пикельхельмах и пряжках.

Галерея

См. также 
 Gott mit uns
 Meine Ehre heißt Treue
 С нами Бог
 За Веру, Царя и Отечество

Литература 
 Meyers 1908
 Gustav von Escher, Friedrich Vogel, Memorabilia Tigurina, Friedrich Schultheß, Zürich, 1870, S. 57
 Georg Ortenburg, Mit Gott für König und Vaterland, Bertelsmann, 1979, ISBN 3-570-02509-8
 Dagmar Bussiek, Mit Gott für König und Vaterland!: die Neue Preussische Zeitung, Lit Verlag, 2002, ISBN 3-8258-6174-0

Ссылки 
 Фуражка ландвера с девизом (1813).

Немецкие фразы
Девизы